Wiltshire (unitary authority), een in 2009 opgericht stedelijk district in Engeland
 Wiltshire (graafschap), een ceremonieel graafschap binnen dit district
 Wiltshire (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Wiltshire Horn, een schapenras